Эмиль Людвиг (25 января 1881,  — 17 сентября 1948, ) — немецкий писатель, известный биограф.

Биография 

Родился в 1881 году в еврейской семье известного офтальмолога Германа Кона (1838–1906), который впоследствии сменил фамилю на «Людвиг». В 1902 году принял христианство, однако в 1922 году после убийства Вальтера Ратенау, демонстративно вернулся к иудаизму и покинул Германию. Изучал юриспруденцию, много путешествовал. Писал пьесы и рассказы, также работал журналистом.

Написал множество биографий популярных деятелей и личностей, в которых умело связывал исторические факты с психологическим анализом личности.

Во время Первой мировой войны работал иностранным корреспондентом газеты Berliner Tageblatt в Вене и Стамбуле.

В 20-х гг. его стали переводить на иностранные языки, и он приобрел всемирную славу.

Написал биографии Гёте (1920), Бисмарка (1921—1926), Иисуса Христа (1928)

Большую известность получила его книга «Наполеон» (1925).

«С 11 лет я люблю Наполеона, в нем (и его сыне) все мое детство и отрочество и юность — и так шло и жило во мне не ослабевая, и с этим — умру. Не могу равнодушно видеть его имени… Знаете ли Вы гениальную книгу Эмиля Людвига? Единственную его гениальную, даже не понимаю, как он её написал — принимая во внимание все блистательные, но не гениальные — лучшую книгу о Наполеоне, а я читала все».

Марина Цветаева (из письма Анне Тесковой, Кламор, 2-го февраля 1934 г.)

Как журналист, брал интервью у Бенито Муссолини, Сталина (13 декабря 1931). Это было первое большое интервью, которое Сталин дал иностранцу — один из самых интересных документов сталинского времени.

В 1932 году стал гражданином Швейцарии, затем в 1940 году эмигрировал в США.

В конце Второй мировой войны работал в Германии в качестве журналиста, и именно благодаря ему удалось отыскать гробы с останками Шиллера и Гёте, исчезнувшие из Веймара в 1943/44 годах.

После войны вернулся в Швейцарию, где скончался в 1948.

Библиография 

 Ein Untergang. Drama in 5 Akten (1904)
 Наполеон Napoleon (1906)
 Тристан и Изольда. Драматическая рапсодия Tristan und Isolde. Dramatische Rhapsodie (1909)
 Der Papst und die Abenteurer oder Die glücklichen Gärten (1910)
 Bismarck. Ein psychologischer Versuch (1911)
 Манфред и Елена. Роман Manfred und Helena. Roman (1911)
 Wagner oder Die Entzauberten (1912)
 Die Reise nach Afrika (1913)
 Richard Dehmel (1913)
 Der Künstler. Essays (1914)
 Friedrich Kronprinz von Preußen. Historisches Schauspiel in zehn Bildern (1914)
 Die Fahrten der Goeben und der Breslau (1916)
 Diana. Roman (1918)
 An die Laterne! Bilder aus der Revolution (1919)
 Гёте (сокращенный русский перевод — 1965 — в ЖЗЛ)Goethe (1920)
 Meeresstille und glückliche Fahrt (1921, Roman)
 Vom unbekannten Goethe. Eine neue Anthologie (1922, herausgegeben von Emil Ludwig)
 Бисмарк Bismarck (1921—1926)
 Am Mittelmeer (1923)
 Рембрандт Rembrandts Schicksal (1923)
 Shakespeare über unsere Zeit. Eine Anthologie auf das letzte Jahrzehnt (1923)
 Genie und Charakter. 20 männliche Bildnisse (1924, über Friedrich II., Stein, Bismarck, Stanley, Peters, Rhodes, Lenin, Wilson, Rathenau, Lionardo, Shakespeare, Rembrandt, Voltaire, Byron, Lassalle, Goethe und Schiller, Dehmel und Bang)
 Наполеон Napoleon (1925)
 Вильгельм II Wilhelm der Zweite (1925)
 Meeresstille. Roman eines deutschen Prinzen (1925)
 Kunst und Schicksal. Vier Bildnisse (1927, über Rembrandt, Beethoven, Weber und Balzac)
 Der Menschensohn. Geschichte eines Propheten (1928)
 Tom und Sylvester. Ein Quartett (1928, 1933 als Tom und Sylvester — Tessiner Novelle)
 Juli 14. Den Söhnen zur Warnung (1929)
 Микеланджело Michelangelo (1930)
 Линкольн Lincoln (1930)
 Geschenke des Lebens. Ein Rückblick (1931)
 Stalin, Unterredung mit dem deutschen Schriftsteller Emil Ludwig (1931)
 Schliemann. Geschichte eines Goldsuchers (1932, verändert 1952 als Schliemann. Die Geschichte der Entdeckung des alten Troja)
 Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig (1932)
 Goethe — Kämpfer und Führer (Festrede der Goethe-Feier im Deutschen Volkstheater, Wien, 20. März 1932)
 Führer Europas. Nach der Natur gezeichnet (1934, Portraits von Nansen, Masaryk, Briand, Rathenau, Motta, Lloyd George, Venizelos, Mussolini und Stalin)
 Hindenburg und — Die Sage von der deutschen Republik , Querido Verlag Amsterdam (1935)
 Der Nil. Lebenslauf eines Stromes (1935—1937)
 Mord in Davos, 111 S., Querido Verlag , Amsterdam 1936, erweitert (u.a . um ein Interview mit David Frankfurter) als zweite Auflage 1945 als David und Goliath: Geschichte e. politischen Mordes in Zürich erschienen und posthum erneut 1986 Emil Ludwig, Peter O. Chotjewitz, Der Mord in Davos: Texte zum Attentatsfall David Frankfurter, Wilhelm Gustloff, als eine um Beiträge von Chothjewitz und Kreuzer erweiterte Ausgabe, Hrsg. Helmut Kreuzer, März Verlag, Herbstein 1986 ISBN 3-88880-065-X
 Cleopatra. Geschichte einer Königin (1937)
 Die neue heilige Allianz. Über Gründe und Abwehr des drohenden Krieges (1938)
 Roosevelt. Studie über Glück und Macht (1938)
 Quartett. Ein unzeitgemäßer Roman (1938)
 The Germans. Double History of a Nation (1941)
 Bolivar. The Life of an Idealist (1942)
 Сталин Stalin (1945)
 Der entzauberte Freud (1946)

 Книги, переведенные на русский язык 
 Людвиг Э. Iюль 1914 г. - Рига.: Книга для всех. 1929. - 240 с.
 Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн. —  Л., изд. Красной газеты, 1929
 Людвиг Э.'' Сын человеческий. — Рига: Книга для всех,1929

Примечания 

Писатели Германии
Родившиеся 25 января
Родившиеся в 1881 году
Умершие 17 сентября
Умершие в 1948 году
Писатели Швейцарии
Немецкие писатели
Биографы
Родившиеся во Вроцлаве
Умершие в Асконе
Иммигрировавшие в Швейцарию из Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии